Ллойд Эдгар Айслер (; род. 28 апреля 1963 года) — канадский фигурист, выступавший в парном катании. В паре с Изабель Брассер, он — двукратный бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Альбервиле и Лиллехаммере, чемпион мира 1993, пятикратный чемпион Канады. В паре с Лорри Байер он вице-чемпион мира среди юниоров в 1981 году.

Карьера 
Айслер выступал на международных соревнованиях с 1982, сначала с Лори Байер (тренер — Керри Линч), с 1982/83 — с Катериной Матюсек, с 1986 — с Изабель Брассер. Благодаря его атлетичному сложению пара Брассер — Айслер легко и уверенно исполняла поддержки, в том числе Айслер впервые осуществил подъём в поддержку на одной руке (однако в воздухе позиции были не самыми сложными), за что получил прозвище «домкрат». Однако, как и другие канадские пары, освоить сложный тройной прыжок Брассер — Айслер так и не сумели.

После завершения карьеры в соавторстве с партнёршей написал 2 книги «Brasseur & Eisler: To Catch a Dream» и «Brasseur & Eisler: The Professional Years».

Вместе с И. Брассер и Энн-Лу Броссо в 1992 организовали компанию B.B.E. Productions Inc., которая занималась организацией и проведением профессиональных шоу с участием фигуристов. Основной целью компании был сбор средств в пользу детского благотворительного фонда.

Личная жизнь 
Айлер имеет двоих сыновей от брака с Маршей О’Брайен — Итана (род. 2004) и Сета (род. 2005). Они поженились в 2002 году и расстались в ноябре 2005 года, когда О’Брайен была на восьмом месяце беременности вторым ребёнком.

В 2006 году Айлер начал встречаться с актрисой Кристи Суонсон, его партнёршей по ледовому реалити-шоу «Skating with Celebrities». В феврале 2007 года Суонсон родила сына Магнуса. В феврале 2009 года Айлер и Суонсон сочетались браком.

Результаты соревнований 

(с И. Брассер)

(с К. Матусек)

(с Л. Байер)

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1978
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1979
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1984 — парное катание
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1988 — парное катание

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports-reference.com 

Фигуристы Канады
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1984 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1994 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1994 года